Der Jaguar XE (Codename X760) ist ein Mittelklassemodell des britischen Herstellers Jaguar Land Rover, das im September 2014 seine Weltpremiere feierte und seit dem 13. Juni 2015 in Deutschland zum Verkauf angeboten wird. Der XE folgt dem von Frühjahr 2001 bis Ende 2009 produzierten X-Type in diesem Marktsegment nach.

Geschichte und Technik 

Der XE wurde im März 2014 auf dem Genfer Auto-Salon angekündigt und am 8. September 2014 in London der Öffentlichkeit gezeigt. Jaguar strebt mit diesem Modell an, sich dauerhaft in der automobilen Mittelklasse zu etablieren. Im Vereinigten Königreich wird das Automobil der Fahrzeugklasse compact executive cars zugerechnet. Für das Aussehen war Jaguars Chefdesigner Ian Callum verantwortlich.

Wie schon beim größeren Jaguar XF wird auch der XE für den chinesischen Markt in einer Langversion angeboten. Der XE L wird vom Chery-Jaguar Land Rover-Joint Venture gebaut und seit November 2017 verkauft.

Produktion und Leichtbau 
Der XE wurde zunächst im Werk von Jaguar Land Rover im englischen Solihull bei Birmingham produziert, das auf die Herstellung von Aluminiumfahrzeugen spezialisiert ist. Der Konzern stellt dort auch den Range Rover Sport her. Im Jahr 2017 wurde die Fertigung in das englische Werk Castle Bromwich bei Birmingham verlagert. Beim XE realisiert der Hersteller eine modulare Aluminiumstruktur, wobei bei der Produktion nicht wie beim Vorgängerfahrzeug eine modifizierte Ford-Plattform verwendet wird. Heute gehört Jaguar zum indischen Tata-Konzern, der die Unternehmung von Ford übernahm. Die Plattform erlaubt sowohl eine hinterradgetriebene Variante als auch ein allradgetriebenes Fahrzeug anzubieten.

Dank der modularen Aluminium-Architektur des XE reduziert der Hersteller das Gewicht seiner Rohkarosserie auf nur 251 Kilogramm. Mit 75 Prozent verfügt der XE über den höchsten Aluminiumanteil seiner Klasse. Erstmals kommt dabei auch eine Aluminiumlegierung zum Einsatz, die zusätzliches Gewicht einspart und zur Widerstandsfähigkeit der Karosserie beiträgt. Abgeleitet aus der Abkürzung für recyceltes Aluminium (RC), besteht die hochfeste RC5754-Legierung fast vollständig aus wiederverwertetem Aluminium. 615 Roboter mit hochmodernen Kamerasystemen tragen in Solihull dazu bei, dass alle 78 Sekunden ein neuer Jaguar XE vom Band rollt. Durch die Aluminium-Leichtbauweise konnten die Ingenieure den Schwerpunkt des XE senken und gleichzeitig eine Gewichtsverteilung von nahezu 50:50 realisieren. Je näher sich das Gewicht zur Mitte befindet, desto leichter lässt sich das Fahrzeug aufgrund des Massenträgheitsmoments manövrieren. Da bei Vorder- und Hinterachse viele Komponenten aus geschmiedetem oder hohl gebohrtem Aluminium gefertigt sind, entsteht eine steife und leichte Achse. Gleichzeitig verfügt der XE über eine besonders steife Radaufhängung, die sich positiv auf die Fahrdynamik und auf das Noise Vibration Harshness (NVH)-Verhalten auswirkt. Aufgrund seines hohen Aluminiumanteils weist der XE eine Verwindungssteifigkeit von 22 kNm/Grad auf. Jaguar Land Rover setzt bei der Produktion auf Aluminiumdruckguss, um kleine Bauteile bestmöglich zu integrieren. An einem Federbeindom beispielsweise lassen sich so sechs bis zehn Bauteile im Vergleich zu einer konventionellen Karosserie einsparen. Ein weiterer Vorteil von Aluminium gegenüber Stahl ist eine Gewichtseinsparung von bis zu 40 Prozent.

Ausstattung und Zubehör 
Der XE wird von einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Ottomotor von Jaguar Land Rover oder einem Dieselmotor angetrieben. Die Motorenfamilie wird vom Hersteller als Ingenium bezeichnet. Auch sind zwei 3,0-Liter-V-Motoren erhältlich: ein Ottomotor des Typs AJ wie im Jaguar F-Type und ein Dieselmotor des Typs AJD wie im Jaguar XF. Der XE wird anfänglich nur mit Hinterradantrieb verfügbar sein. Die Modelle werden mit einem Achtgang-Automatikgetriebe von ZF (ZF 8HP) oder mit einer Sechsgang-Handschaltung hergestellt. Das Fahrzeug ist mit einer Traktionskontrolle namens All Surface Progress Control ausgestattet, das vom Terrain Response System von Land Rover abgeleitet wurde. Die Innenausstattung des Automobils entspricht dem Anspruch eines Premiumproduktes.

Der Hersteller bietet drei Jahre Garantie inklusive drei Jahre Inspektionen.

Technische Daten

Infotainment und Konnektivität 
Durch seine aus In Control Apps, InControl Remote, InControl Secure und InControl Wi-Fi bestehenden InControl-Technologien vernetzt Jaguar den XE mit dem Fahrer und seiner Umwelt.
InControl Apps ermöglicht die Integration von Smartphones sowohl mit iOS- als auch mit Android-basierten Betriebssystemen in die Fahrzeugumgebung. Apps lassen sich auf einem optionalen 8-Zoll-Touchscreen übertragen.

Den Fernzugriff auf Fahrzeugdaten und Anwendungen ermöglicht die InControl Remote-App. Eine Erinnerungs-SMS bei unverschlossenen Wagentüren oder eine schnelle Ortung des geparkten Fahrzeugs sind ebenfalls möglich wie ein automatischer Notruf (ECall). InControl Secure informiert den Halter, sollte sich sein Fahrzeug unerlaubt bewegen und meldet bei Freigabe die Standortdaten den zuständigen Behörden. Der fahrzeugeigene 3G-Hotspot InControl-WiFi bietet einen Internetzugang für bis zu acht verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops.

Ein optionales digitales Stereo-Kamerasystem mit Verkehrszeichenerkennung überwacht den Verkehr rund um das Fahrzeug und zeigt dem Fahrer Informationen auf einem lasergestützten Head-Up-Display an. Ein autonomer Notbremsassistent erkennt drohende Auffahrunfälle und warnt den Fahrer mittels akustischer und visueller Hinweise, bevor er automatisch eine Vollbremsung einleitet.

XE SV Project 8 

Auf dem Goodwood Festival of Speed Ende Juni 2017 präsentierte Jaguar mit dem XE SV Project 8 das stärkste Modell des Automobilherstellers, das je in Serie gebaut wurde. Nach dem F-Type Project 7 ist dies das zweite Fahrzeug, das von der Abteilung Special Vehicle Operations (SVO) entwickelt wurde. Vom F-Type Project 7 übernimmt das auf 300 Exemplare limitierte Sondermodell auch den Antrieb. Der Fünfliter-V8-Ottomotor leistet gegenüber dem Roadster durch eine neue Motorsoftware, einer besseren Luftführung und einer neuen Auspuffanlage nochmals 18 kW (25 PS) mehr und erreicht so eine Spitzenleistung von 441 kW (600 PS). Damit beschleunigt der 1745 kg schwere XE SV Project 8, den es nur als Linkslenker und mit Allradantrieb geben wird, in 3,7 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 km/h.

Im Herbst 2017 umrundete der XE SV Project 8 die Nordschleife des Nürburgrings in 7:21:23 Minuten. Damit löste das Fahrzeug den Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio als schnellste viertürige Serienlimousine auf der Rennstrecke ab.

Touring 
Eine straßentauglichere Variante des XE SV Project 8 wurde Anfang Juni 2019 mit dem Touring vorgestellt. Sie nutzt denselben Antriebsstrang, hat aber einen kleineren Heckspoiler und zwei Sitzplätze im Heck. Die Höchstgeschwindigkeit des auf 15 Exemplare limitierten Modells wird bei 300 km/h elektronisch abgeregelt.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9.951 Jaguar XE neu zugelassen worden. Mit 2.764 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Informationen zum Jaguar XE
 Mittelklassestrategie von Jaguar
 Technische Details (englisch)
 Informationen zur Konnektivität

Einzelnachweise 

Limousine